32766 Voskresenskoe: un asteroide della fascia principale
 Voskresenskoe (Mosca): quartiere di Mosca del distretto Novomoskovskij